«Смотритель» () — шестая серия восьмого сезона британского научно-фантастического телесериала «Доктор Кто». Премьера серии состоялась 27 сентября 2014 года на канале BBC One.

Сюжет 
Всё человечество скоро будет уничтожено ужасным Сковоксом Блицером, но, что ещё хуже, в любой момент произойдёт встреча Дэнни Пинка с Доктором. Когда школе Коал Хилл начинают угрожать наводящие ужас происшествия, Доктор решает работать «под прикрытием» и устраивается смотрителем в школу, где работают Клара и Дэнни.

Примечания

Ссылки 

 
 
 
 
 
 
 
 http://www.doctorwhotv.co.uk/doctor-who-extra-the-caretaker-67195.htm

Эпизоды с Двенадцатым Доктором
Серии «Доктора Кто» на Земле